Neret o abarset (Rhododendron ferrugineum), arbust glabre de branques tortuoses de fulla persistent 
 Despoblat de Neret, poble medieval del terme municipal d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Néret, municipi francès al departament de l'Indre 
 Roc de Neret, serrat acinglerat del terme d'Isona i Conca Dellà